, joueur sud-africain de football ;
  ;
 .

Variante